Косилка может означать:
 Косилка — логическая компьютерная многоплатформенная игра.
 Косилка — машина, использующаяся для срезания и измельчения травы и мелкого кустарника на придорожных территориях и сельскохозяйственных угодьях.
 Косилка-плющилка — сельскохозяйственная машина, предназначенная для скашивания стеблей сеяных бобовых трав с одновременным их расплющиванием и последующей укладкой на стерню в расстил или валок.
 Косилка-робот — беспилотная самоходная машина, предназначенная для скашивания и измельчения травы и мелкого кустарника на придорожных обочинах, склонах, железнодорожных откосах и прочих, труднодоступных зонах, а также газонов, спортивных площадок и прочих зеленых зон.
 BLU-82/B (англ. bomb live unit 82/B; прозвище «Дэйзи каттер», от англ. Daisy Cutter — косилка маргариток) — американская авиационная бомба.